Елизавета Бибикова:
 Бибикова, Елизавета Андреевна (1812—1854) — русская поэтесса.
 Бибикова, Елизавета Николаевна (1873—1953) — русская аристократка, советский педагог частной практики, мемуарист.